

Événements 
 Représentation de Le Jeu du prince des sotz de Pierre Gringoire.

Principales naissances

Principaux décès

Notes et références 

XVIe siècle au théâtre
théâtre